8. mistrovství světa v atletice do 17 let se uskutečnilo ve dnech 10. července – 14. července 2013 v ukrajinském městě Doněcku.

Výsledky

Muži

Ženy

Externí odkazy 
 

Atletika v roce 2013
Atletika na Ukrajině
Sport v Doněcku
Mistrovství světa v atletice do 17 let
Sport na Ukrajině v roce 2013